Dit is de wereldranglijst van april 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 10 april 2014.

In het tweede deel van de maand maart en in april werden in totaal slechts zes officiële interlands gespeeld. Alleen Aruba, Guam en Indonesië kwamen in actie. Door het stijgen van het Portugees voetbalelftal naar de derde plaats wordt de top drie nu volledig bezet door Europese teams. Nederland zakte vier plaatsen en kwam daarmee terecht op de vijftiende plaats. Sinds de zomer van 2002 stond het land niet meer zo laag genoteerd op de ranglijst. Deze daling kan worden gewijd aan de nederlaag in het oefenduel tegen Frankrijk begin maart en devaluatie van WK-kwalificatiewedstrijden, gespeeld in voorgaande jaren.

Schotland bleek de beste stijger en steeg vijftien plaatsen, naar de 22e plaats. Daartegenover verloor Liberia 113 punten en zakte het team tweeëntwintig plaatsen. In de hoogste regionen van de lijst was WK-gastland Brazilië succesvol; het steeg drie plaatsen en kwam daarmee terecht op een gedeelde zesde plaats.

De tegenstanders van Nederland op het Wereldkampioenschap voetbal 2014 bevinden zich op de eerste plaats (Spanje), veertiende plaats (Chili) en de negenenvijftigste plaats (Australië). Van de elftallen die België op het toernooi treft, staat Rusland het hoogst genoteerd: de achttiende positie. Algerije staat zeven plaatsen lager en de Zuid-Koreanen staan op de zesenvijftigste plaats.

Mannen 04